Název Chaloupky může označovat:
 množné číslo od slova chaloupka, zdrobněliny slova chalupa
 Chaloupky (Babice) – část obce Babice v okrese Hradec Králové
 Chaloupky (okres Beroun) – obec v okrese Beroun
 Chaloupky (Hloubětín) – část městské čtvrti Hloubětín v Praze 14
 Chaloupky (Klatovy) – část města Klatovy v okrese Klatovy
Chaloupky (Kvilda) – zaniklá ves na Šumavě
 Chaloupky (Nový Rychnov) – část obce Nový Rychnov v okrese Pelhřimov
 Chaloupky (Přebuz) – zaniklá obec v Krušných horách poblíž Přebuze v okrese Sokolov
 Chaloupky (Pec pod Sněžkou) – luční enkláva a část města Pec pod Sněžkou v okrese Trutnov
 Nová Brtnice, zvaná též Chaloupky – část obce Zašovice v okrese Třebíč
 Chaloupky (zámek) – lovecký zámek ve vsi Nová Brtnice
 Chaloupky o.p.s., středisko Chaloupky – středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě na zámku Chaloupky
 Filipovské Chaloupky – část obce Dobronín v okrese Jihlava
 Komárovské Chaloupky – část města Opava v okrese Opava
 Vilémovské Chaloupky – osada obce Smrčná v okrese Jihlava
 Salesiánské chaloupky – křesťanské tábory pro děti a mládež

Externí odkazy